Reda – cognome di lingua italiana
Reda – variante del nome proprio di persona arabo Ridha

Geografia
Reda – frazione del comune di Faenza in provincia di Ravenna
Reda – città della Polonia

Persone
Felix Reda – politico tedesco
Francesco Reda – ciclista su strada italiano
Jacques Réda – poeta, critico di jazz e flâneur francese
Marco Reda – ex calciatore canadese
Michael Reda – ex calciatore libanese naturalizzato australiano

Altro
Reda – Lanificio storico del Biellese
Reda – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
Reda, nome alternativo di Tarazed – stella della costellazione dell'Aquila